Чемпионат Туркмении по футболу 2003 — 11-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд. Чемпионом в четвёртый раз стала «Ниса».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2003 на сайте rsssf.com

2003
Футбол в Азии в 2003 году
2000-е годы в Туркменистане